Adams County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Adams County, Colorado 
 Adams County, Idaho 
 Adams County, Illinois 
 Adams County, Indiana 
 Adams County, Iowa 
 Adams County, Mississippi 
 Adams County, Nebraska 
 Adams County, North Dakota 
 Adams County, Ohio 
 Adams County, Pennsylvania 
 Adams County, Washington 
 Adams County, Wisconsin